Draper House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Draper House (S of DE 222, Milford, Delaware), NRHP-Nr. 79003834
 Draper House (200 Lakeview Ave., Milford, Delaware), NRHP-Nr. 82002365
 Draper House (New York), NRHP-Nr. 89001140